BH Telecom Премьер-Лига Боснии и Герцеговины 2015/2016 () — 16-й сезон чемпионата Боснии и Герцеговины, который начался 25 июля 2015 года и закончился 15 мая 2016 года. Чемпионский титул не смог защитить «Сараево».

Регламент

Общие сведения 
16 клубов играют между собой традиционный двухкруговой турнир (один матч на своём поле, другой на поле соперника; всего 30 туров). Команды, занявшие шесть последних мест, вылетают в низший дивизион.

Еврокубковая квота 

Чемпион страны стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Боснию и Герцеговину представляют обладатель кубка страны , а также команды, занявшия 2-е и 3-е места в чемпионате  (все команды стартуют с первого квалификационного раунда). Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}
Примечания
  1: Рудар победил в турнире Первой лиги Республики Сербской
  2: Младост Добой победил в турнире Первой лиги Федерации Боснии и Герцеговины

Города, стадионы, тренеры

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте sportsport.ba 

2015/2016
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2015 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2016 году
Босния и Герцеговина